|-
| 16701 - ||  || 21 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16702 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16703 - ||  || 2 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16704 - ||  || 7 martie 1995 ||  || , 
|-
| 16705 Reinhardt ||  || 4 martie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 16706 Svojsík ||  || 30 iulie 1995 ||  || 
|-
| 16707 - ||  || 19 august 1995 || La Silla || 
|-
| 16708 - ||  || 21 septembrie 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 16709 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kleť || 
|-
| 16710 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16711 Ka-Dar ||  || 26 septembrie 1995 ||  || T. V. Kryachko
|-
| 16712 - ||  || 30 septembrie 1995 || Catalina Station || 
|-
| 16713 - ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 16714 Arndt ||  || 21 septembrie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 16715 Trettenero ||  || 20 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 16716 - ||  || 21 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 16717 - ||  || 27 octombrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16718 - ||  || 30 octombrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 16719 - ||  || 28 octombrie 1995 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 16720 - || 1995 WT || 17 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16721 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 16722 ||  || 24 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 16723 Fumiofuke ||  || 27 noiembrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 16724 - ||  || 28 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16725 Toudono ||  || 15 februarie 1996 ||  || 
|-
| 16726 - || 1996 DC || 18 februarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16727 - ||  || 15 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 16728 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16729 - ||  || 15 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16730 Nijisseiki ||  || 17 aprilie 1996 ||  || 
|-
| 16731 Mitsumata ||  || 17 aprilie 1996 || Saji || Saji
|-
| 16732 - ||  || 18 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16733 - ||  || 22 aprilie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 16734 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16735 || 1996 JJ || 8 mai 1996 || Kushiro || , 
|-
| 16736 Tongariyama ||  || 13 mai 1996 ||  || 
|-
| 16737 - ||  || 24 mai 1996 ||  || 
|-
| 16738 ||  || 19 mai 1996 ||  || 
|-
| 16739 ||  || 24 mai 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 16740 - ||  || 22 mai 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16741 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16742 - || 1996 ON || 21 iulie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 16743 - || 1996 OQ || 21 iulie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 16744 Antonioleone ||  || 23 iulie 1996 ||  || 
|-
| 16745 Zappa ||  || 9 august 1996 ||  || 
|-
| 16746 - ||  || 8 august 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 16747 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16748 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16749 - || 1996 QE || 16 august 1996 ||  || , 
|-
| 16750 Marisandoz || 1996 QL || 18 august 1996 ||  || 
|-
| 16751 ||  || 18 august 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 16752 ||  || 22 august 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 16753 - ||  || 21 august 1996 || Church Stretton || 
|-
| 16754 - || 1996 RW || 10 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 16755 Cayley ||  || 9 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 16756 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16757 Luoxiahong ||  || 18 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 16758 ||  || 3 octombrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 16759 Furuyama ||  || 10 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16760 Masanori ||  || 11 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16761 Hertz ||  || 3 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16762 ||  || 9 octombrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 16763 ||  || 3 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16764 - ||  || 9 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16765 Agnesi || 1996 UA || 16 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16766 Righi || 1996 UP || 18 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16767 || 1996 US || 16 octombrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 16768 - ||  || 20 octombrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16769 - ||  || 29 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16770 - ||  || 30 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16771 - ||  || 19 octombrie 1996 || Church Stretton || 
|-
| 16772 ||  || 29 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 16773 ||  || 6 noiembrie 1996 ||  || , T. Urata
|-
| 16774 ||  || 6 noiembrie 1996 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 16775 - ||  || 15 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16776 ||  || 3 noiembrie 1996 || Kushiro || , 
|-
| 16777 - ||  || 13 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 16778 - ||  || 30 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16779 - ||  || 30 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 16780 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16781 Renčín ||  || 12 decembrie 1996 || Kleť || , 
|-
| 16782 - ||  || 8 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16783 Bychkov ||  || 14 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 16784 ||  || 22 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 16785 - ||  || 2 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16786 ||  || 2 ianuarie 1997 ||  || , T. Urata
|-
| 16787 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16788 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16789 - ||  || 3 ianuarie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 16790 Yuuzou ||  || 2 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 16791 - ||  || 7 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16792 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16793 - ||  || 15 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16794 Cucullia ||  || 2 februarie 1997 || Kleť || , 
|-
| 16795 - ||  || 3 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 16796 Shinji ||  || 6 februarie 1997 ||  || 
|-
| 16797 Wilkerson ||  || 7 februarie 1997 ||  || , 
|-
| 16798 - ||  || 5 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 16799 ||  || 3 mai 1997 ||  || 
|-
| 16800 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-